Příjmení Freire nosí více osobností:

 José Freire Falcão (1925–2021) – brazilský římskokatolický kněz, bývalý arcibiskup Brasilie, kardinál
 Marlon Pereira Freire (* 1987) – nizozemský fotbalový obránce
 Óscar Freire Gómez (* 1976) – španělský profesionální cyklista
 Paulo Freire (1921–1997) – brazilský pedagog a filozof
 Ramón Freire (1787–1851) – chilský politik, generál, prezident Chile

jiné významy

 Freire (Chile) – obec v Araukánii v Chile

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení